Людми́ла Влади́мировна Тата́рова (род. 1 июля 1973, Москва, СССР) — российская театральная актриса. Заслуженная артистка России (2008).

Биография 
Родилась 1 июля 1973 года в Москве. Училась в Днепропетровском театральном училище. С 1992 года, работала в Севастопольском драматическом театре им. А.В. Луначарского. Спустя год, в 1993 году, перевелась в Театр Российской армии, в котором служит и поныне. В 2007 году окончила Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). Курс профессора М.В. Скандарова.

Театральные работы 
 Гертруда — «Боже, храни короля!»;
 Марфа — «Игрок»;
 Аннушка — «На бойком месте»;
 Земляничка — «Приключения Чиполлино»;
 Служанка — «Маскарад»;
 Сильвия — «Гарольд и Мод»;
 Дороти — «Удивительный волшебник страны Оз»;
 Вера Филипповна — «Сердце не камень»;
 Геро — «Много шума из ничего»;
 Наташа — «На дне»;
 Присцилла — «Загнанная лошадь»;
 Фениса — «Изобретательная влюблённая»;
 Ева Харрингтон — «Шарады Бродвея»;
 Луиза Жермон — «Давным-давно»;
 Фанни Вильтон — «Серебряные колокольчики»;
 Евлампия Купавина — «Волки и овцы»;
 Русланова - "Русланова".

Фильмография 
 2020 — «Анна-детективъ-2» — Ольга Матвеевна Вернер
 2016 — «Тёща-командир»
 2018 — «Тайны госпожи Кирсановой» — Карелия Адамовна
 2018 — «Мое сердце с тобой»
 2016 — «Такая работа» (96-я серия «Театр начинается с вешалки») ― Жанна, актриса
 2010 ― «Дворик»
 2009 — «Платина - 2 »
 2009 — «Однажды будет любовь»
 2007 — «Бешеная»
 2006 — «Студенты - 2»
 2004—2013 — «Кулагин и партнёры»
 1996 — «Любовь на плоту»
 1995 — «Дом» — Катюша Маслова
 1995 — «Сретенка...Встречи»
 1995 — «Золотое дно»

Личная жизнь 
 Муж - Сергей Джигурда 
 Сыновья Юрий и Владимир (близнецы)

Награды 
 Заслуженная артистка России (2008)

Примечания 

Актёры и актрисы Центрального академического театра Российской армии